Соревнования дуэтов в произвольной программе состоялись в пятницу 22 июля 2011 года. В финале участвовали 12 лучших по результатам квалификации дуэтов.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Результаты квалификации
 Результаты финала

Синхронное плавание
Соревнования по синхронному плаванию
Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта 2011